Sphaerocybe är ett släkte av svampar. Sphaerocybe ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaerocybe